Баљеза има више значења:

 Баљеза (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Општина Баљеза (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику